Qeqertakasia bezeichnet:
 Qeqertakasia (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qeqertakasia (Insel, Kangerluluk), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertakasia (Insel, Pikiulersuaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertakasia (Insel, Tunorsuaq) (auch Iggissap Qeqertakasia, Igissap Qeqertaa), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertakasia (Insel, Uingasoq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertakasia (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertakasia (Insel, Qasigiannguit), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland